Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете Министров Азербайджанской Республики () — юридическое лицо, обеспечивающее реализацию обязательного медицинского страхования, аккумулирующее денежные средств для финансирования медицинских услуг в рамках базового пакета в Азербайджане.

История 
Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете Министров Азербайджанской Республики создано по Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 27 декабря 2007 года № 2592, а начало свою деятельность на основании Указа Президента от 15 февраля 2016 года № 765.

27 октября 2015 года Заур Алиев был назначен директором Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

Деятельность 
Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики от 29 ноября 2016 года город Мингячевир и Евлахский район были выбраны в качестве пилотных территорий для применения обязательного медицинского страхования в Азербайджане, а указом от 16 февраля 2018 года в пилотный проект также был включен Агдашский район. 

С 1 января 2020-года граждане, зарегистрированные в 24 регионах страны (Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы, Шамахы,  Исмаиллы, Агсу, Гобустан, Балакен, Загатала, Гах, Шеки, Огуз, Габала, Гёйчай, Уджар, Зардаб, Кюрдамир, Мингячевир, Агдаш, Евлах и Нахичеванская Автономная Республика) получают медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования.

С 01.04.2021г. обязательное медицинское страхование распространено на территорию всей страны.

См.также 
 Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана
 Министерство здравоохранения Азербайджана
 Медицина в Азербайджане

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Агентства

ОМС
Медицина в Азербайджане
Страхование в Азербайджане